

Гінсдейл — місто, штат Массачусетс
 Гінсдейл — місто, штат Нью-Гемпшир
 Гінсдейл — місто, штат Нью-Йорк
 Гінсдейл — селище, штат Іллінойс
 Гінсдейл — переписна місцевість, штат Монтана
 Гінсдейл — переписна місцевість, штат Нью-Гемпшир